Мечеть Синана-паши ():

 Мечеть Синана-паши (Дамаск)
 Мечеть Синана-паши (Каир)
 Мечеть Синана-паши (Качаник)
 Мечеть Синана-паши (Призрен)
 Мечеть Синана-паши (Стамбул)